Пшиємський () — польське прізвище. Відомі носії:
 Адам Ольбрахт Пшиємський — державний і військовий діяч, урядник, дипломат Речі Посполитої
 Сигізмунд Пшиємський — відомий воєначальник XVII століття, польський шляхтич, польний писар коронний (1649), генерал коронної артилерії Речі Посполитої (1650—1652)